Södra Furuholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra Furuholmen, Nagu, Åboland, 
 Södra Furuholmen (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Södra Furuholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Furuholmen
Norra Furuholmen

Robotskapade Finlandförgreningar